Yu-i Feng kan syfta på följande:

 Tavan Bogd Uul, bergsmassiv på gränsen mellan Kina och Mongoliet
 Chujten, högsta punkten i Tavan Bogd Uul